Lu steht für:
 Lu (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lu (Piemont), Ortsteil der italienischen Gemeinde Lu e Cuccaro Monferrato in der Provinz Alessandria, Region Piemont
 Lu, Elementsymbol für Lutetium
 Lu (Staat), historischer chinesischer Staat
 Lu (Luzhou), Kreis Lu der bezirksfreien Stadt Luzhou in der chinesischen Provinz Sichuan

LU steht als Abkürzung für:
 Kanton Luzern in der Schweiz
 Luxemburg, Ländercode gemäß ISO 3166
 Republik Moldau nach dem ICAO-Code
 London Underground, die Londoner U-Bahn
 die postcode area Luton (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 „LU-Zerlegung“, siehe LR-Zerlegung
 Latvijas Universitāte, die Lettische Universität, heute Universität Lettlands genannt
 Universität Lund, Schweden
 Lefèvre-Utile, französisches Lebensmittelunternehmen
 Liber Usualis, Choralbuch für die Liturgie der katholischen Kirche
 Lohnunternehmer
 Tatort: LU, deutscher Fernsehkrimi (2015)

LU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Lushnja (auslaufend)
 Deutschland: kreisfreie Stadt Ludwigshafen am Rhein
 Großbritannien: Sidcup (für Fahrzeuge aus London)
 Italien: Provinz Lucca
 Norwegen: Larvik in der Provinz Vestfold og Telemark
 Polen: kreisfreie Stadt Lublin
 Schweiz: Kanton Luzern
 Serbien: Lučani
 Spanien: Provinz Lugo (auslaufend)

lu steht für:
 Luba-Katanga, afrikanische Sprache (nach ISO 639-1)
 .lu, die Top-Level-Domain von Luxemburg

Siehe auch:
 Luh
 Lü
 Lou
 Loo

Abkürzung